Puede referirse :
 el nombre común de la planta Alibertia edulis
 el nombre común de la planta Guettarda calyptrata